Karaginski (zaljev), zaljev uz istočnu obalu Kamčatke, u Rusiji
 Karaginski (otok), otok u istoimenom zaljevu